Pęchery – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie piaseczyńskim, w gminie Piaseczno
 Pęchery – osada leśna w województwie mazowieckim, w powiecie piaseczyńskim, w gminie Piaseczno